Дубравице — топоним.

 Босния и Герцеговина
 Дубравице — село в общине Братунац Республики Сербской.
 Дубравице — село в общине Коньиц Федерации Боснии и Герцеговины.
 Дубравице-Горне — село в округе Брчко.
 Дубравице-Доне — село в округе Брчко.

 Хорватия
 Дубравице — село, часть города Скрадин.